В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Вірджинія Рузічі здобула титул, у фіналі перемігши Міму Яушовец 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Рузічі (переможниця)
  Петра Губер (чвертьфінал)
  Ліліан Дрешер (1-ше коло)
  Міріам Шропп (1-ше коло)

 Ангеліка Канеллопулу (півфінал)
 Регіна Маршикова (чвертьфінал)
 Міма Яушовець (фінал)
 Елізабет Мінтер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open